AllSTARSIT — міжнародна компанія, яка займається розробкою програмного забезепечення, надає послуги технічної підтримки та підбору персоналу. Компанія співпрацює з клієнтами у галузях кібербезпеки, управління бізнесом, охорони здоров’я, фінансових технологій, телекомунікації, медіа тощо. 

Штаб-квартира компанії знаходиться у Варшаві.

AllSTARSIT має два офіси в Україні — в Києві та у Львові, а також у Боготі (Колумбія), Бухаресті (Румунія), Варшаві (Польща), Дубаї (ОАЕ), Празі (Чехія), та Хайфі (Ізраїль).

Історія 
Компанію AllSTARSIT заснував у 2004 році Соломон Амар в Ізраїлі.

У 2016 році в Україні відкрилося дочірнє підприємство компанії AllSTARSIT Ukraine.

AllSTARSIT Ukraine надає послуги компаніям в Ізраїлі, Британії, Нідерландах, США, Німеччині. Клієнтами компанії є Intel, Motorola, Microsoft, Visa, IBM, SAP.

У 2019 році компанія розпочала співробітництво з ITcluster Kyiv.

У 2021 році компанія увійшла до рейтингу 50 найбільших IT-компаній України за версією DOU.

У 2022 році AllSTARSIT вийшла на ринок Польщі та відкрила офіс у Варшаві.

У квітні компанія вийшла на ринок Латинської Америки, відкривши Центр технічної підтримки клієнтів у Боготі, Колумбія.

У травні цього ж року AllSTARSIT відкрив міжнародний багатонаціональний технологічний центр у Дубаї, ОАЕ.

Також компанія працює в Чехії, Румунії та Болгарії, має офіси продажу у Великій Британії, Німеччині та США.

Відзнаки 

 Входить у список 15 найбільш інноваційних кібер-компаній за версією британського DataMagazine
 2-місце у рейтингу DOU.ua “Найкращі ІТ-роботодавці 2021”

Посилання 

 Офіційний сайт компанії
 AllSTARSIT в LinkedIn
 AllSTARSIT в Facebook
 AllSTARSIT в Twitter
 AllSTARSIT в Instagram

Примітки